Lendvay Ferenc (1895-1962) színész, író, újságíró
Lendvay Ferenc (1919-1998) rendező, színigazgató